Города Бахрейна

В Бахрейне 11 населённых пунктов официально имеют статус города. Самым крупным городом страны является её столица — Манама. Всё городское население страны размещено в северной части одноимённого архипелага.

Список городов

Карта городов  
Легенда карты:
  Столица Бахрейна
  Города

Ссылки  
 The governorates of the Kingdom of Bahrain as well as of the major cities and towns

Литература 
 

 
Бахрейн